Серные Источники — название географических объектов Сахалинской области:

 Серные Источники — село
 Серные Источники — недействующий остановочный пункт у одноименного села

См. также 

 Куселяровские сернистые источники